Philadelphia and Reading bezeichnet:

 Philadelphia and Reading Railroad, eine amerikanische Bahngesellschaft
 Philadelphia and Reading Corporation, eine amerikanische Investment- und Holdinggesellschaft